Tanegashima puede referirse a:

 Tanegashima, isla del sur de Japón y conocido por ser el lugar de contacto entre europeos y japoneses en 1543; 
 Centro Espacial Tanegashima, ubicado en la isla señalada anteriormente; 
 (8866) Tanegashima, un asteroide del sistema solar; o
 Tanegashima, el arcabuz japonés.